Birri steht für:

 Birri AG, ein Ortsteil der schweizerischen Einwohnergemeinde Aristau

Birri ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Birri (1925–2017), argentinischer Regisseur, Filmtheoretiker, Dichter und Puppenspieler
 Michel Birri (* 1987), Schweizer TV- und Radiomoderator